Cherokee Forest ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cherokee Forest (Alabama)
 Cherokee Forest (South Carolina)